Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу () — высшая футбольная лига в Латвии. Организацией и проведением турнира занимается Латвийская футбольная федерация вместе с обществом «Латвийская футбольная Высшая лига». Ещё одно название турнира — Высшая Лига Optibet (), так как главным спонсором лиги является предприятие Optibet.

История

В период независимости и до 1945 года 
Первый чемпионат Латвии по футболу не был завершён из-за быстро наступившей зимы (1921), следующий состоялся в (1922 году) — чемпионом стал рижский «Кайзервальд». В 1927 году была создана Высшая лига, а первым чемпионом лиги стала лиепайская «Олимпия», которая удерживала этот титул ещё два сезона. А в 1930 и 1931 годах чемпионом Высшей лиги становился рижский ФК.

20-й чемпионат Латвии (1940/41) не был доигран в связи с вводом советских войск в Латвию. Чемпионаты 1942 и 1943 годов проводились во время немецкой оккупации. Чемпионат 1944 года разыгрывался во время немецкой оккупации и не был окончен из-за наступления Советской Армии.

В составе СССР (1945—1991) 

В период с 1945 по 1991 годы было проведено 47 сезонов чемпионата Латвийской ССР, при этом самый первый розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу был начат в июне 1941 года, но вскоре был прерван из-за начала Великой Отечественной войны.

После восстановления независимости (с 1992) 
Некоторые источники рассматривают чемпионат 1991 года как первый полноценный чемпионат Латвии по футболу после восстановления независимости. Но, во-первых, независимость де-факто была восстановлена уже после начала чемпионата, а во-вторых, не все сильнейшие команды Латвии участвовали в этом чемпионате. Так, рижская «Пардаугава» (тренеры — Георгий Гусаренко и Янис Скределис) играла в Первой лиге СССР (последнее, 22-е место), а елгавский «РАФ» — в 6-й зоне Второй лиги (3-е место из 22-х команд; тренер — Виктор Нестеренко).

Начиная с 1992 года, 13 раз подряд чемпионом становился «ФК Сконто», в 2005 году серию его побед прервал лиепайский «Металлург». С 2006 по 2008 годы чемпионом являлся «Вентспилс», в 2009 году чемпионом стал лиепайский «Металлург», в 2010 году чемпионом в 14-й раз стал ФК «Сконто». В 2011 году титул снова вернул «Вентспилс».

Формат 
10 клубов Высшей лиги в течение сезона проводят по четыре матча с каждым другим клубом (по два матча дома и в гостях) — в общей сложности каждый клуб проводит по 36 матчей, всего в чемпионате запланировано 180 матчей. Восемь первых по итогам турнира команд гарантируют себе место в Высшей лиге в 2024 году (при условии получения соответствующей лицензии перед началом следующего сезона). Победитель Первой лиги квалифицируется в Высшую лигу. Ещё одно место в сезоне 2024 года разыгрывается в переходных матчах между девятой командой Высшей лиги и второй командой Первой лиги.

Все призёры (с 1992 года)

Достижения клубов (с 1992 года)

См. также 
 Рекорды чемпионата Латвии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Латвии на сайте «Архив голов»

Латвия
 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1927 года